GWW est un sigle qui peut désigner :
 Great White Wonder, le premier bootleg rock notable, sorti en , et contenant des enregistrements non officiels de Bob Dylan.

GWW est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Gatow, à Berlin, en Allemagne, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports